Onomarchus (geslacht), een geslacht van rechtvleugeligen uit de familie sabelsprinkhanen (Tettigoniidae)
Onomarchus (generaal), een Phocisch generaal tijdens de Derde Heilige Oorlog